Иван Третьяков:
 Третьяков, Иван Андреевич (1735—1776) — российский учёный-юрист, экономист.
 Третьяков, Иван Павлович (род. 1989) — российский фигурист, участник Гран-при.
 Третьяков-Ховрин, Иван Иванович (ум. после 1549) — русский государственный деятель, печатник и казначей.